Termenul „Taipan” se poate referi la:

Taipan, o specie de șerpi veninoși
Taipan (ziar), din Bonn, cu datele cursului de bursă